Ladislav Pavlovič – calciatore cecoslovacco
 Vladislav Pavlovič – schermidore russo
 Zoran Pavlovič – ex calciatore sloveno